El término El caracol puede referirse a:

 El Caracol, sitio arqueológico de Belice.
 El Caracol, localidad de México.
 El Caracol, embalse de agua de México.
Presa El Caracol, ubicada en el estado de Guerrero, México.
 El caracol, lado A del sencillo de 1972 El caracol / Canción con todos del grupo chileno Huamarí.